Флаг муниципального образования Ю́жное сельское поселение Крымского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 9 октября 2013 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8802.

Описание 
Описание первого флага Южного сельского поселения, утверждённого 28 августа 2012 года решением Совета Южного сельского поселения № 154, гласило:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Южного сельского поселения Крымского района в синем (голубом), зелёном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласило: «В скошенном слева зелёном и лазоревом поле — серебряная цапля, держащая чёрный камень в правой лапе и сопровождаемая золотыми фигурами: в правом верхнем углу — колосом в столб; в левом верхнем, поверх деления — солнцем (без лика) с, попеременно, семью большими и семью малыми расходящимися пламенеющими лучами; в правом нижнем, в лазури — рыбой карп; и в левом нижнем — выходящими один подле другого стеблями рогоза и камыша».

9 октября 2013 года был утверждён новый флаг Южного сельского поселения со следующим описанием: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Южного сельского поселения Крымского района в зелёном, синем, белом, жёлтом и чёрном цветах».

Неофициальное описание флага гласит: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на зелёную и синюю части диагонально от верхней части у древка к нижней вольной части полотнища; на линии деления узкая белая зубчатая с двух сторон и мурованной чёрным (подобно кирпичной кладки) полоса. В центре полотнища, поверх всего, белая с жёлтыми клювом, глазами и лапами, стоящая на одной левой ноге цапля; вверху зелёной части полотнища, ближе к вольной стороне, — солнце (без лика) с попеременно семью большими и семью малыми расходящимися пламенеющими лучами; внизу синей части полотнища, ближе к древку, рыба карп (солнце и рыба выполнены жёлтым цветом)».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Южное сельского поселения расположено в Кубанской низменности на берегу Варнавинского водохранилища. В состав Южного сельского поселения входят семь населённых пунктов: хутора Весёлый, Евсеевский, Красный, Новотроицкий, Плавни, Черноморский и посёлок Южный — административный центр поселения.

Синий цвет (лазурь) полотнища символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Зелёный цвет полотнища символизирует жизнь, надежду, здоровье и красоту природы.

Зелёный цвет аллегорически указывает на степные просторы, а синий на Варнавинское водохранилище и прикубанские плавни.

Изображение цапли указывает и на богатый животный мир Южного сельского поселения, представленный, в том числе, и птицами данного вида. Изображение цапли с камнем в лапе аллегорически указывает и на Нижне-Адагумское укрепление, существовавшее в середине XIX века на месте хутора Новотроицкий.

Цапля — символ бдительности, спокойствия, осторожности, долговечности и чуткости, а также это символ родительной заботы.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, достатка, хлеба, процветания и прочности

Пшеничный колос — символ сельского хозяйства, основа которого выращивание зерновых.

Изображение камыша и рогоза указывает на прикубанские плавни, являющиеся одной из достопримечательностей поселения.

Основным видом деятельности при переселении казаков в эти места была рыбная ловля и в настоящее время рыбалка для многих жителей Южного сельского поселения это один из основных видов отдыха, на что указывает изображение рыбы.

Изображение солнца с пламенеющими лучами аллегорически указывает на наименование поселения — Южное, место, где много тепла и солнца. А количество больших лучей указывает на количество населённых пунктов в составе поселения.

Примечания